Баден у српском преводу значи бања, лечилиште. Он везан је за географију и има више значења:

 Баден (регион)
 Маркгрофовија Баден
 Изборна кнежевина Баден
 Велико војводство Баден
 Република Баден
 Баден-Виртемберг, савезна држава у Немачкој
 Баден-Баден, град и светски познато бањско лечилиште у Немачкој
 Баден (Швајцарска), град у Швајцарској
 Баден (Аустрија), град у Аустрији
 Баден (Мериленд), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Баден (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија